

Sources 
 .
 , notamment la source des PK des gares en activités.
 , notamment source des PK des gares et haltes fermées, ces PK sont indiqués en italiques car il y a eu des modifications sur la ligne depuis.
 Google Earth pour l'altitude (approximative) des gares.
 Cartesius.be pour les vues aériennes anciennes.

036